Лаки може да се отнася за:

 Лаки, село в Република Македония;
 Лаки, село на остров Крит, Гърция;
 Лаки (или Лакадига) – вулкан в Исландия.